Littera scripta má více významů:

 Littera scripta manet (rčení) – latinské rčení
 Littera scripta (časopis) – recenzovaný časopis